Název Pogled má více míst:
 Pogled (Apače) – sídlo v občině Apače, Slovinsko
 Pogled (Mokra Gora) – nejvyšší vrchol pohoří Mokra Gora, Kosovo, Srbsko a Černá Hora
 Pogled (Moravče) – sídlo v občině Moravče, Slovinsko